Přední Lhota může být:
 Přední Lhota (Poděbrady) (katastrální území Přední Lhota u Poděbrad) – místní část města Poděbrady
 Přední Lhota (Těchlovice) (katastrální území Přední Lhota u Těchlovic) – základní sídelní jednotka a jedno ze čtyř katastrálních území obce Těchlovice v okrese Děčín

 Přední Lhota